Valadas est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Alfredo Valadas Mendes (1912-1994), footballeur portugais.
  (1906-?), coureur équestre portugais.

Toponyme 

 Le Valadas, cours d'eau intermittent français, affluent du Coulon, sous-affluent de la Durance, dans le bassin du Rhône.

Patronyme portugais
Homonymie de patronyme